

Лост-Нейшен — місто, штат Айова
 Лост-Нейшен — переписна місцевість, штат Іллінойс